Miasta w USA:
 Fountain Prairie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Fountain Prairie (ang. Fountain Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Fountain Prairie (ang. Fountain Prairie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia